Жофия Губачи (; родилась 6 апреля 1981 года в Будапеште, Венгрия) — венгерская теннисистка.
 Победительница 2 турниров WTA (1 — в парном разряде).
 Победительница парного турнира Orange Bowl-1997.
 Полуфиналистка 1 юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Australian Open-1998).
 Экс-8-я ракетка мира в юниорском одиночном рейтинге.

Общая информация 
Родителей Жофии зовут Юлианна Харонгозо и Михай Губачи (владельцы отеля).

Во время матча венгерка предпочитала действовать у задней линии.

После окончания игровой карьеры Губачи открыла в Будапеште собственный теннисный клуб, где она выполняет административные и тренерские функции. В 2009 году Жофия вышла замуж.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (1)

Победы (1)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (15)

Победы (6)

Поражения (9)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (3)

Победы (1)

Поражения (2)

Финалы турниров ITF в парном разряде (19)

Победы (8)

Поражения (11)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 
 

 Сайт клуба Губачи 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1981 году
Родившиеся 6 апреля
Родившиеся в Будапеште
Теннисисты Венгрии
Теннисные тренеры Венгрии